Abkürzung JTI steht für:

 JT International (auch Japan Tobacco International), die für das internationale Tabakgeschäft zuständige Tochtergesellschaft von Japan Tobacco
 Jungscher Typenindex, ein psychologisches Testverfahren
 Joint Technology Initiatives, den Public-Private Partnerships im Forschungsrahmenprogramm

JTI